Cette page contient les pages d'homonymie de Pêche, Pèche, Peche et La Pêche.

Pêche 
En français, ce mot est un homophone.

Nom 
Pêche peut faire référence à :

 la pêche, un fruit comestible produit par le pêcher ;
 la pêche, une activité économique ou de subsistance, professionnelle ou de loisir, qui consiste à capturer des poissons (ou des crustacés, des coquillages) ;
 histoire de la pêche , pêche (halieutique), pêche sportive, pêche sous-marine, pêche en Islande, pêche en Côte d’Ivoire, pêche au Maroc,  , pêche à l'explosif, pêche au carrelet, pêche durable, pêche côtière, pêche minotière, grande pêche, garde pêche particulier, port de pêche ;
 la pêche, un jeu de cartes ;
 la pêche, une monnaie dite « locale » créée initialement dans la ville de Montreuil.

Toponyme 

 Rivière à la Pêche, une rivière située dans le Parc national de la Mauricie, en Mauricie, au Québec ;
 Rivière à la Pêche, une rivière coulant dans la municipalité La Pêche, dans le Parc de la Gatineau, en Outaouais, au Québec ;
 Rivière à la Pêche, un affluent de la rivière Eastmain qui s'écoule dans la baie James au Québec ;
 Lac la Pêche, dans la municipalité de Pontiac, dans la MRC Les Collines-de-l'Outaouais au Québec ;
 Rivière à la Pêche (rivière Chigoubiche), un affluent de rivière Chigoubiche, coulant dans Lac-Ashuapmushuan (TNO), dans la MRC du Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

La Pêche 
La Pêche peut désigner :
 La Pêche, une municipalité située dans l'Outaouais, au Québec ;
 La Pêche, une peinture d'Annibale Carracci.
 Une locution française familière qui indique que l'on est plein d’entrain ou d'énergie.

Patronymes 

 Alexandre-Mathurin Pêche (1872-1957), peintre et sculpteur français. 
 Dagobert Peche (1887-1923), artiste autrichien.
 Sandrine Péché (1977- ), mathématicienne française.
 Matthieu Péché (1987- ), céiste français.

Notes et références

Voir aussi